Erik Molin kan syfta på bland andra:

* Erik Molin (1710–1755), svensk radikalpietist
 Erik Molin (1868–1957), svensk jurist
 Erik Molin (1920–1988), svensk skådespelare
 Erik Moliin (1855–1933), träsnidare från Östra Vemmerlöv.